L'olandese volante (Der fliegende Holländer) – opera di Richard Wagner
 L'olandese volante (De Vliegende Hollander) – film del 1995 diretto da Jos Stelling
 Federico l'Olandese Volante – disc jockey olandese naturalizzato italiano

Pagine correlate 
Olandese Volante (disambigua)